Naughten ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Naughten (* 1973), irischer Politiker
 Liam Naughten (1944–1996), irischer Politiker